Das Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit in Josefstal e.V. ist ein Bildungs- und Tagungshaus in der Nähe des Schliersees. Es wurde 1961 gegründet und arbeitet als Partner der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Das Studienzentrum hat vier verschiedene Arbeitsbereiche:

 Fort- und Weiterbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendarbeit und Bildungsarbeit; zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen u. a. Ökumene, interreligiöser Dialog, Theologie, Pädagogik sowie digitale Kompetenzen.
 Tage der Orientierung / Besinnungstage für Schulklassen als eines von vier regionalen Zentren in Bayern
 Teamentwicklung in Form von Workshops, Beratung und Begleitung
 Gästehaus für Gruppen und Feriengäste

Das Studienzentrum ist seit 1967 Nagelkreuzzentrum und richtet seither jährlich zusammen mit dem Ökumenereferat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern den Europäisch-Ökumenischen Studienkurs aus, bei dem Christen aus ganz Europa zusammenkommen.

Seit 2001 engagieren sich junge Menschen im Rahmen eines freiwilligen ökologischen Jahres oder freiwilligen sozialen Jahres im Studienzentrum Josefstal.

Weblinks 
 Homepage

Einzelnachweise 

Mitgliedsverband der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
Verein (Landkreis Miesbach)
Gegründet 1961